Бенни () — английские фамилия и имя. Сокращённая форма имён «Бенедикт», «Бенджамен».

Фамилия 
 Бенни, Артур Иванович (Benni, Arthur William, 1839—1867) — российский революционер, журналист, британский подданный.
 Бенни, Боб (, настоящее имя Эмилиус Вагеманс , 1926—2011) — фламандский певец.
 Бенни, Кирилл Эммануэль (1921—1999) — архиепископ Мосула Сирийской католической церкви.
 Бенни, Стефано (род. 1947) — итальянский писатель-сатирик, поэт, драматург, кинодраматург, журналист.

Имя 
 Андерссон, Бенни (род. 1946) — шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер, аранжировщик и певец, участник группы ABBA.
 Хилл, Бенни (1924—1992) — английский актёр, комик, создатель программы «Шоу Бенни Хилла».
 Гудмен, Бенни (1909—1986) — джазовый кларнетист и дирижёр, «Король свинга».

Другое 
 «Бенни и Джун» — кинофильм.
 «Видео Бенни» — кинофильм.
 «Бенни и остроты» — фильм-компиляция из сюжетов «Шоу Бенни Хилла».
 Бенни Бланко (род. 1988) — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.
 Бенни Венда (род. 1975) — первый председатель Ассамблеи Котека (правящей партии Республики Западное Папуа).

См. также 
 Бени
 Бенн